That's My Boy es un título que puede hacer referencia a:

That's My Boy (película de 1951), una película estadounidense de 1951; o
That's My Boy (película de 2012), una película estadounidense de 2012, también conocida como Desmadre de padre o Este es mi chico.